A Super Taça de Santiago Sul é o torneio de futebol ficando atrás apenas de sul da ilha de Santiago (consisto-se de concelhos (ou municìpios) de Praia, Ribeira Grande e São Domingos em Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS). O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. O venceador recente esse Celtic da Praia o venceu o únicotítulo da super taça.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2007 e permanece semelhante até os dias atuais. Todos os venceadores foi clubes baseado na cidade da Praia.
.

Performance por clube

Ver tamběm
Primeira Divisão de Santiago Sul
Taça de Santiago Sul
Torneio de Abertura de Santiago Sul

Notas

Referěncias

Ligação externo
Associação Regional de Futebol de Santiago Sul

Desporto da Ilha de Santiago (Cabo Verde)
Desporto na Praia (Cabo Verde)
Ribeira Grande de Santiago
São Domingos (concelho de Cabo Verde)